Задорожная — фамилия, женский вариант фамилии . Задорожная, Анастасия Сергеевна (род. 1985) — российская певица и актриса, телеведущая.
 Задорожная, Елена Анатольевна (род. 1977) — российская легкоатлетка, бегунья на средние и длинные дистанции.
 Задорожная, Любовь Васильевна (род. 1942) — советская велоспортсменка.
 Задорожная, Тамара Григорьевна (род. 1936) — советская сельскохозяйственная работница, Герой Социалистического Труда.

Другое 
  — остановочный пункт Львовской железной дороги.